Coburg lehetséges jelentései:

Amerikai Egyesült Államok 
 Coburg (Indiana)
 Coburg (Iowa)
 Coburg (Kentucky)
 Coburg (Oregon)
 Coburg-dombság

Ausztrália 
 Coburg (Melbourne)

Kanada 
 Coburg (Ontario)
 Coburg-sziget

Németország 
 Coburg (Bajorország)
 Coburg járás